Leonard Keith Ronson, dit Len Ronson, (né le  à Brantford et mort le  à Portland) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste d'attaquant.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|1954-1955||Black Hawks de Galt||AHO|| 49 || 15 || 21 || 36 || 84|| 4 || 0 || 1 || 1 || 6
|- 
|1955-1956||Teepees de Saint Catharines||AHO|| 48 || 9 || 8 || 17 || 69|| 6 || 0 || 0 || 0 || 7
|-
|1956-1957||Tiger Cubs de Hamilton||AHO|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0|| - || - || - || - || -
|- 
|1956-1957||Maroons de Chatham|||| 18 || 2 || 2 || 4 || 26 || - || - || - || - || -
|-
|1956-1957||Indianapolis-Huntington||LIH|| 39 || 7 || 6 || 13 || 31|| 4 || 1 || 0 || 1 || 0
|- 
|1957-1958||Komets de Fort Wayne||LIH|| 61 || 26 || 31 || 57 || 13|| 4 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
|1958-1959||Komets de Fort Wayne||LIH|| 60 || 39 || 58 || 97 || 38|| 11 || 8 || 6 || 14 || 4
|- 
|1959-1960||Komets de Fort Wayne||LIH|| 68 || 62 || 47 || 109 || 53|| 13 || 7 || 10 || 17 || 2
|-
|1960-1961||Rangers de New York||LNH|| 13 || 2 || 1 || 3 || 10|| - || - || - || - || -
|- 
|1960-1961||Bisons de Buffalo||LAH|| 2 || 0 || 0 || 0 || 2|| - || - || - || - || -
|-
|1960-1961 ||Beavers de Kitchener-Waterloo||EPHL|| 32 || 17 || 10 || 27 || 4|| 7 || 2 || 0 || 2 || 14
|- 
|1961-1962||Beavers de Kitchener-Waterloo||EPHL|| 61 || 34 || 44 || 78 || 25|| 7 || 3 || 4 || 7 || 22
|-
|1962-1963||Clippers de Baltimore||LAH|| 45 || 7 || 15 || 22 || 20|| - || - || - || - || -
|- 
|1962-1963||Wolves de Sudbury||EPHL|| 16 || 8 || 17 || 25 || 6|| 8 || 3 || 4 || 7 || 6
|-
|1963-1964||Knights d'Omaha||LCHP|| 63 || 29 || 47 || 76 || 45|| 10 || 8 || 8 || 16 || 0
|- 
|1963-1964||Barons de Cleveland||LAH|| 2 || 0 || 1 || 1 || 4|| 3 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
|1964-1965||Reds de Providence||LAH|| 71 || 25 || 21 || 46 || 24|| - || - || - || - || -
|- 
|1965-1966||Buckaroos de Portland||WHL|| 68 || 18 || 13 || 31 || 6|| 14 || 5 || 2 || 7 || 6
|-
|1966-1967||Gulls de San Diego||WHL|| 71 || 32 || 35 || 67 || 22|| - || - || - || - || -
|- 
|1967-1968||Gulls de San Diego||WHL|| 72 || 45 || 35 || 80 || 53|| 7 || 2 || 5 || 7 || 4
|-
|1968-1969||Seals d'Oakland||LNH|| 5 || 0 || 0 || 0 || 0|| - || - || - || - || -
|- 
|1968-1969||Gulls de San Diego||WHL|| 47 || 24 || 17 || 41 || 34|| 7 || 1 || 5 || 6 || 0
|-
|1969-1970||Gulls de San Diego||WHL|| 72 || 51 || 37 || 88 || 48|| 6 || 6 || 4 || 10 || 13
|- 
|1970-1971||Gulls de San Diego||WHL|| 72 || 21 || 35 || 56 || 39|| 6 || 2 || 3 || 5 || 2
|-
|1971-1972||Wings de Fort Worth||LCH|| 4 || 2 || 3 || 5 || 0|| - || - || - || - || -
|- 
|1971-1972||Gulls de San Diego||WHL|| 68 || 21 || 33 || 54 || 37|| 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
|1972-1973||Gulls de San Diego||WHL|| 44 || 12 || 18 || 30 || 14|| 6 || 3 || 2 || 5 || 0

| 18 || 2 || 1 || 3 || 10 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en juillet 1936
Naissance en Ontario
Décès en septembre 2014
Décès à Portland (Oregon)
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Teepees de Saint Catharines
Joueur des Maroons de Chatham
Joueur des Chiefs d'Indianapolis
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Bisons de Buffalo
Joueur des Clippers de Baltimore
Joueur des Knights d'Omaha
Joueur des Barons de Cleveland
Joueur des Reds de Providence
Joueur des Buckaroos de Portland
Joueur des Gulls de San Diego (WHL)
Joueur des Seals d'Oakland
Joueur des Wings de Fort Worth
Décès à 78 ans
Joueur des Beavers de Kitchener-Waterloo